Аргентина Пименівна Купча-Жосул (; 4 червня 1930, село Купкуй, Кишинівський повіт, губернаторство Бессарабія, Королівство Румунія — 4 березня 2019, Кишинів, Республіка Молдова) — радянський і молдавський літературний критик, перекладачка та публіцистка . Авторка перекладів зарубіжної літератури XIX—XX століть молдовською мовою. Член Спілки письменників Молдови (з 1965). Один із авторів та редакторів енциклопедії «Кишинів» та шкільного підручника «Радянська молдавська література».

Життєпис 
Народилася 4 червня 1930 року у селі Купкуй Кишинівського повіту в родині представників інтелігенції. Батько — , агроном-інженер, випускник факультету сільськогосподарських наук Ясського університету імені А. І. Кузи, засновник технологій виробництва вин « Негру де Пуркар» та «», працював директором Купкуйської сільськогосподарської школи, з 1934 року (після переїзду сім'ї до Кишинева) — учитель у Школі виноградарства (другий клас), а потім і директор. Мати — Лариса Купча, випускниця Ясського університету імені А. І. Кузи, викладачка природничих наук; з сім'ї священика Георгія Агура, настоятеля храму святого Миколая в Купкуї, який також був настоятелем храму святого Миколая в Леові та викладачем Святого Письма у двокласній парафіяльній школі, і матінки Олени, випускниці Кишинівського єпархіального жіночого училища. Старший брат — Валеріу Купча .

В 1940 році закінчила початкову школу № 22 міста Кишинева . У 1941 — 1945 роках навчалася в теоретичній середній школі імені королеви Єлизавети в Кишиневі . У 1945 — 1948 роках продовжила навчання в Молдовській жіночій школі № 1 Кишиневі, яка була відкрита в приміщенні колишньої комерційної гімназії для дівчаток імені королеви Марії (нині румунсько-французька середня школа імені Георге Асакі) . У 1953 році закінчила історико-філологічний факультет Кишинівського державного університету . У 1953 — 1956 роках — навчалася в аспірантурі Кишинівського державного університету .

У 1956 — 1958 роках — журналістка і відповідальний секретар журналу Femeia Moldovei («Жінка Молдови»). У 1958 — 1961 роках викладачка і старший викладач румунської літератури та теорії літератури Кишинівського педагогічного інституту імені Йона Крянге . Також викладала у Кишинівському державному університеті, де серед її студентів були поет та публіцист    та політик Петро Лучинський. У 1961 — 1970 роках — науковий співробітник Інституту мови та літератури АН Молдавської РСР .

З 1965 року — член Спілки письменників Молдови і в 1993 — 1999 роках — член правління Спілки письменників Молдови . Члена Координаційної ради товариства «Наша румунська мова», засновниця та керівниця літературного гуртка «Посмішка для людей похилого віку» при  імені Онисифора Гібу в Кишиневі . У 1970 — 1990 роках переклала молдовською мовою романи «Втрачена кров» Йонаса Авіжуса, «Фрунзе» Володимира Архангельського, «Любий друг» та « Монт-Оріоль» Гі де Мопассана, «Дама з камеліями» Александра Дюма-сина, «Тривожний світанок» Костянтина Поповича і « Червоне та чорне» Стендаля, повість «Зброєносець Кашка» Владислава Крапівін, а також оповідання Михайла Булгакова («Я вбив»), Софії Виноградської («Оповідання про Леніна»), Максима Горького, Бранислава Нушича, Костянтина Паустовського, Марка Твена, Антона Чехова («Наречений і татко», « Роман з контрабасом», «Хамелеон»), Михайла Шолохова та Іхіла Шрайбмана, а також вірші Володимира Маяковського .

Авторка наукових праць з аналізу майстерності літературних перекладів творчості Ільфа та Петрова, Володимира Маяковського, Миколи Некрасова та Михайла Шолохова, і навіть майстерності перекладачів І. Крецу та О. Козмеску.

Нагороди 

 Почесне звання «Майстер літератури» (1994) .
 Медаль «Михай Емінеску» (2004) .
 Орден «Трудова слава» (2010) .

Праці

Книги 

 Literatura moldoveneascǎ / Argentina Cuiea-Josu, M. Dolgan, R. Portnoi, V. Badui. — Ch.: Cartea mold., 1966. — 168 p.
 Marele Octombrie şi literatura moldovenească [Carte tipărită] / Colegiul de redacţie: N. Bileţchi, M. Dolgan, A. Cupcea-Josu. ─ Chişinău : Ştiinţa, 1974. — 318 p.
 Literatura sovieticǎ moldoveneascǎ: man. pentru. / E. Botezatu, I. Chibotaru, I. Racul, H. Corbu, M. Dolgan, Argentina Cuiea-Josu. — Ed. a 9-a. — Ch.: Lumina, 1988. — 334 p.
 O dată'n zori… [Text tipărit]: Nuvela rusă contemporană / Alc. Vasile Vasilache pref. şi note biobibliogr. de Argentina Cupcea-Josu. ─ Chisinău: Literatura artistică, 1979. — 462 p.
 Chişinau: encicl. / Ed. ; red. şt. Ion Dron; red. Argentina Cuiea-Josu ş.a. — Ch.: Museum, 1997. — 569 p.
 Aurel David. — P. 184.
 Bieşu, Maria. — P. 77.
 Centrul Național de Creație Populară. — P. 124.
 Circul de Stat din Chișinău. — P. 150—151.
 Donici-Dobronravov, Leon (Leonid Dobronravov). — P. 192—193. (у співавторстві з Серафимом Бузилой)
 Coca, Eugeniu. — P. 155.
 Cupchea Ala. — P. 177.
 Joc. — P. 271.
 Valentina Rusu-Ciobanu. — P. 404.
 Sala cu Orgă. — P. 406.

Статті 

 Ana Lupan // Literatura moldavenenească: man. petru. cl. 10. — 1967. — P. 141—149.
 Anatol Eremia — ocrotitorul onomasticii naționale // , 29.06.2001.
 Anul ferestrelor deschise // Cultura, 24.03.1973. — P. 8—10.
 Arta traducătorului ["Poeme" de Vladimir Maiakovski in versiunea mold. de P. Starostin] // Nistru. — 1974. — № 3. — P. 124—130.
 Arta inivatoare a luau Èmile Zola [pref.] // Zola Èmile. Germinal [roman]. — Ch., 1976. — P. 5—14.
 Bogdan Istru // Literatura sovieticǎ moldoveneascǎ: man. pentru. / E. Botezatu, I. Chibotaru, I. Racul, H. Corbu, M. Dolgan, Argentina Cuiea-Josu. — Ed. a 9-a. — Ch.: Lumina, 1988. — P. 155—166.
 Bogdan Istru // Literatura moldoveneascǎ / Argentina Cuiea-Josu, M. Dolgan, R. Portnoi, V. Badui. — Ch.: Cartea mold., 1966. — P. 157—171.
 Bogdan Istru la 50 de ani // Moldova soc., 11.04.1964.
 Cǎntarea omului // , 02.10.1966.
 Cǎntǎreț al meşterilor fauri // Moldova soc., 02.02.1966.
 Cǎntǎreț al plaiului nistrean // Moldova soc., 27.11.1962.
 Cartea veții: [postf.] // Hint A. In tărăm bătut de vănturi.l: [roman]. — Ch., 1981. — P. 14.
 Căteva ǐnsemnări critice // Octomrie. — 1955. — № 8. — P. 89—91.
 Căteva observații cu privire la sinonimele din «Amintirile» lui I. Creangǎ // Ǐnsemnǎri ştiințifice ale Universițatii de Stat din Chişinǎu. — 1957. — Vol. 31. — P.29—36.
 Cel mai uman dintre oameni // Limba şi lit. mold. — 1960. — № 2. — P. 9—12.
 Conceperea şi realizarea chipului artistic // Limba şi lit. mold. — 1961. — № 4. — P. 32—43.
 Chipuri de ostaşi ai partidului // Limba şi lit. mold. — 1964. — № 3. — P. 21—32.
 Condeiul transformat in baionetă // Ĭnvǎțǎtorul sov. — 1977. — № 4. — P. 20—25.
 Crămpei din viață // Octombrie. — 1955. — № 10. — P. 88—89.
 Critica literarǎ: realizǎri, perspective // Cultura, 05.02.1972. — P. 8—9.
 Cu eroii Verei Panova // Cultura Moldovei, 03.11.1961.
 Cupchea Ala // Roibu Nicolae. Cei cari au fost. — Ch., 1999. — P. 147
 Destinul damei cu camelii sau versiuni moldovenisți ale romanilui lui A. Dumas-fiul: [postf.] // Alexandre Dumas-fiul. Dama cu camelii [roman]. — Ch., 1997. — P. 275—279.
 Destinul implinit al Sandei Lesnea // Țara, 12.08.1997. — P. 4.
 «Donul liniştit» in moldoveneşte [despre trad. romanului «Donul liniştit» de M. Șolohov] // Octombrie. — 1956. — № 5. — P. 89—93.
 Elena Damian // Literatura moldoveneascǎ / Argentina Cuiea-Josu, M. Dolgan, R. Portnoi, V. Badui. — Ch.: Cartea mold., 1966. — P. 254—258.
 Eroul contemporan al literaturii moldovenişti // Limba şi lit. mold. — 1971. — № 2. — P. 76—77.
 Eroul literar contemporan // Maturitate: culeg. de art. — Ch., 1967. — P. 127—158.
 Ethel Voynich şi romanul ei Tǎinul // Femeia Moldovei. — 1964. — № 5. — P. 11.
 Evoluția caracterului in proza contemporanǎ // Limba şi lit. mold. — 1963. — № 1. — P. 39—49.
 Ferestre spre cultura universalǎ // Basarabia. — 1997. — № 3-4.
 Generozitatea talentului // Lit. şi arta, 25.01.2001.
 Ion Creangǎ // Femeia Moldovei. — 1962. — № 3. — P. 20.
 Ion Druță // Literatura sovieticǎ moldoveneascǎ: man. pentru. / E. Botezatu, I. Chibotaru, I. Racul, H. Corbu, M. Dolgan, Argentina Cuiea-Josu. — Ed. a 9-a. — Ch.: Lumina, 1988. — P. 189—203.
 Ĭn grai moldav // Moldova soc., 09.07.1973.
 La școala harului ceresc // Caiete de cultură: Ed. spec. a spt. Viata sațului, 12.01.1996. — P. 9.
 Leniniana in poezia moldovenească // Nistru. — 1969. — № 11. — P. 130—136.
 Lirica lui Nicolai Costenco // Nistru. — 1959. — № 10. — P. 115—119.
 Mai multe cǎrți despre contemporanii noştri // Nistru. — 1959. — № 5. — P. 150—151.
 Maiakovski in moldoveneşte // Critica şi procesul literar contemporan. — Ch., 1979. — P. 290—326.
 Mihail Iurievici Lermontov // Femeia Moldovei. — 1964. — № 10. — P. 11.
 Neǐntrecutul Ion Creangă // Femeia Moldovei. — 1962. — № 3. — P. 20.
 Neuitarea noastră: Lidia Istrati, un om al dreptății // Flux: cotid. naț., 25.04.1998. — P. 4.
 Note despre eroul contemporan // Nistru. — 1964. — № 11. — P. 135—148.
 Nuvela rușa contemporană. Opinii de sinteză / pref. și note bibliogr. de Argentina Cupcea-Josu // Odată’n zori… — Ch., 1979. — P. 3—12.; Lit. și arta, 08.03.1979. — P. 5.
 Ora supremei responsabilități [postf.] // Avižius J. Ora vetlelor pustuite. — Ch., 1981. — P. 650—654.
 O viaţă dăruită teatrului şi un cântec de lebădă : [despre cuplul Ala şi Valeriu Cupcea] // Moldova Suverană. 24.06.2017. — P. 2.
 O viaţă dăruită teatrului şi un cântec de lebădă : [despre cuplul Ala şi Valeriu Cupcea] // Opinia, 07.06.2010. — P. 12.
 Pe meleag moldav. // Moldova soc., 23.05.1965.
 Petalele amintirilor // Materna. — 1993. — № 3. — P. 7.
 Petalele amintirilor // Limba Romănă. — 2000. — № 6 (12). — P. 117—118.
 Ploaia solară a planetei // Lenin şi unele probleme de limbă şi literatură moldovenească. — Ch., 1973. — P. 178—188.
 Poezia anilor de foc // Marele Octombrie şi literatura moldovenească. — Ch., 1974. — P. 50—69.
 Probleme actuale criticii literare // Nistru. — 1972. — № 4. — P. 109—129.
 Procedee artistice de carasterizare a personajelor ǐn povestirile lui I. Creangă // Limba şi lit. mold. — 1960. — № 1. — P. 32—39.
 Profiluri literare femenine // Femeia Moldovei. — 1975. — № 12. — P. 18.
 Realismul socialist şi creația artistică // Limba şi lit. mold. — 1971. — № 3. — P. 1—10.
 Recrearea stilului unui poem // Meridiane-75: almanah. — Ch., 1975. — P. 36—41.
 Responsabilitatea poetului // , 07.08.1997. — P. 4.
 Romanul: Genuri şi specii literare // Genuri şi specii literare. — Ch., 1962. — P. 3—18.
 Rosturile vieții // Flux, 20.11.1996.
 Să fie intr-un ceas bun! // Lit. şi arta, 22.07.1982. — P. 8.
 Să-i dărium neuitarea // Femeia Moldovei. — 1998. — № 3 (6). — P. 12.
 Semicentenarul lui Andei Lupan // Limba şi lit. mold. — 1962. — № 1. — P. 80.
 Solidaritate. // Moldova soc., 11.04.1964.
 Solidaritate. // Maturitate. — Ch., 1967. — P. 293—298.
 «Și voi trăi…» // Lit. şi arta, 07.03.1985. — P. 5. (Basarabia. — 2001. — № 1 (4). — P. 117—120.)
 Telent şi inspirație // Moldova soc., 28.09.1971.
 Talentul scriitorului şi măiestria literară // Nistru. — 1964. — № 5. — P. 150—158.
 Theodore Dreiser // Moldova soc., 27.08.1971.
 Tinerețe, contemporaneitate, măiestrie // Nistru. — 1962. — № 12. — P. 149—156.
 Traducera — eveniment artistic // Nistru. — 1973. — № 3. — P. 124—136.
 Traducerea din opera lui Mihail Şolohov // Limba şi lit. mold. — 1975. — № 3. — P. 7—19.
 Tristețea lui veselă // Basarabia. — 2001. — № 5 (7). — P. 139—142.
 Unele procedee artistice de creare a chipurilor ǐn proza clasică moldovenească // Ǐnsemnări stiințifice ale Universității de Stat din Chişinău. — Ch., 1957. — Vol. 31. — P. 143—150.
 Viața poporului, chezeşia vitalității scrisului // Femeia Moldovei. — 1963. — № 7. — P. 8—9.
 Visela lui tristețe sau despre novelistica lui a A. Cehov: [pref.] // Cehov A. Cameleonul: [nuvele]. / sel. de. I. Crețy. — Ch., 1982. — P. 5—14.
 V. I. Lenin in poezia sovieticǎ moldoveneascǎ // Limba şi lit. mold. — 1977. — № 3. — P. 8—19.
 V. I. Lenin in poezia sovieticǎ moldoveneascǎ // Literatura sovieticǎ moldoveneascǎ: man. pentru. / E. Botezatu, I. Chibotaru, I. Racul, H. Corbu, M. Dolgan, Argentina Cuiea-Josu. — Ed. a 9-a. — Ch.: Lumina, 1988. — P. 275—290.

 Жизнь, бесконечная, как время [ленинская тематика в молдавской советской поэзии] / пер. молд. С. Рыбак // Кодры. — 1981. — № 1. — С. 140—148.
 Наброски к портрету И. Крецу — 50 лет // Советская Молдавия, 23.03.1972.
 Песни родной земли [Б. Истру 60 лет] // Советская Молдавия, 13.04.1974
 Человек, мыслитель, творец истории [обзор молдавской поэтической ленинианы] // Кодры. — 1971. — № 5. — С. 138—141.
 Щедрый талант переводчика [И. Крецу] // Кодры. — 1974. — № 5. — С. 122—129.
 Щедрый дар переводчика [Игорь Крецу — истинный мастер художественного слова] // Мастерство перевода: сборник. — 1975. — С. 119—132.
 Хранительница нашей души [10 лет со дня открытия в Кишинёве библиотеки Transilvania] // Столица, 31.08.2001. — С. 7.

Переклади 

 Arghanghelski V. V. Frunze. / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu. — Ch.: Cartea mold., 1972. — 576 p. — (Oameni de seamă)
 Avijius Io. Ora vetrelor pustiite: Roman [Carte tipărită] / Io. Avijius; trad. şi postf.: Argentina Cupcea-Josu. ─ Chişinău: Literatura artistică, 1981. — 655 p. (Romanul sovietic contemporan).
 Am ucis / M. Bulgakov; Um volumaş din Puşkin / K. Paustovki / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu // Meridiane-83. — Ch., 1983. — P. 19
 Cehov A. P. Cameleonul [nuvelă] / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu. — Chişinău: Literatura artistică, 1982. — 440 p. (Clasichii lit. universale)
 Cehov A. P. Tătucul şi mirele [nuvelă] / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu // Basarabia. — 2001. — № 5 (7). — P. 140—148.
 Cehov A. P. Un roman cu contrabas [nuvelă] / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu. — Ch.: Litera, 1999. — 65 p. (Bibl. şcolarului)
 Faiz F. A. Revoluția ruşa; Statuia Luis Puşkin / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu // Meridiane-86. — Ch., 1986. — P. 16.
 Gorki M. Opere alese [in 6 vol.]. Vol. 4. Povestiri şi nuvele / sel. : S. Pǎnzaru / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu s.ă.; il. de E. Maidenberg. — Chişinău: Literatura artistică, 1982. — 440 p.
 Krapivin V. P. Scutierul Caşca [povertire pentru clasele primare] / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu; prez. grafică de V. Romaşco. — Chişinău: Literatura artistică, 1978. — 155 p.
 Guy de Maupassant. Bel-Ami [Text tipărit] / Trad. de Argentina Cupcea-Josu. ─ Ed. a 2-a. ─ Chişinău: Cartier, 2004. — 397 p. — (Cartier clasic). ISBN 9975-79-288-X
 Nuşic B. Povestiri [Carte tipărită] / sel., prefaţă şi trad. de Argentina Cupcea-Josu. ─ Chişinău: Literatura artistică, 1986. — 358 p.
 Nuşic B. Firul de păr / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu // Literatura şi arta. 22.06.2000. P. 4.
 Nuşic B. Purcelul ministrului [nuvelă] / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu // Basarabia. — 2001. — № 1 (4). — P. 120—123.
 Şraibman I. Căntarea căntărilor; Bătrăna ìnvățătoare [povestire] / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu // Literatura şi arta. 10.03.1988. P. 5.
 Şraibman I. O mică ulicioară din Raşcov [povestire] / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu // Nistru. — 1986. — № 11. — P. 90—107.
 Şraibman I. Ín vara aceea cănd aveam doar patruzeci şi opt [povestire] / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu. // Nistru. — 1988. — P. 51—73.
 Stendhal Roșu și negru: Cronica secolului XIX: Roman [Carte tipărită] / trad. de A. Cupcea-Josu. ─ Chişinău: Literatura artistică, 1984. — 495 p.
 Stendhal Roșu și negru [Text tipărit] / trad. Argentina Cupcea-Josu. ─ Ed. a 3-a. ─ Chişinău: Cartier, 2015. — 604 p. (Cartier popular ; 4). ISBN 978-9975-79-958-4
 Twain M. Povesti şi pamflete / trad. din limba ruşa de Argentina Cupcea-Josu. ─ Chişinău: Literatura artistică, 1984. — 280 p.
 Vinogradskaia S. S. Scînteioară : Povestiri despre V. I. Lenin [Carte tipărită] / trad. de A. Cupcea-Josu. — Chisinău: Lumina, 1967. — 110 p.

Родина 

 Чоловік — Іван Іванович Жосул
 Син — Віктор Іванович Жосул
 Внучка — Олена Вікторівна Жосул

Примітки

Література 

 
 A trecut în nefiinţă Argentina Cupcea-Josu, Marea Doamnă a cuvântului bine scris şi rostit [Text tipărit]: [6 iunie 1930 — 4 martie 2019 : necrolog]. // Moldova Suverană, 05.03.2019. — P. 4.
 Biografii paralele: [despre Argentina Cupcea-Josu, critic literar, traducătoare]. // , 09.08.2002. — P. 10.
 Bulat-Saharneanu M. Sărut mâna, Doamnă!: [despre Argentina Cupcea-Josu, date biografice] // Femeia Moldovei. 1998, Nr. 1-2, P. 4-6
  De dragul Doamnei Argentina [Text tipărit]: [Argentin Cupcea-Josu, 85 de ani de la naştere] // , 26.06.2015. — P. 19.
 Conţiu M. Argentina Cupcea-Josu sau Marea Doamnă a Cuvântului // Moldova Suverană, 23.06.2017. — P. 2.
 Fereastra spre cultura universală : [evocări: scriitorul şi traducătorul Alexandru Cosmescu (1922—1989)] // Basarabia. — 1997, Nr. 3-4. — P. 108—113
 Flori şi aplauze pentru Argentina Cupcea-Josu: [traducătoarea şi eseista la 80 de ani de la naştere] // Timpul, 22.06.2010. — P. 7.
 Furdui G. Aripa spiritului: [despre Argentina Cupcea-Josu] // Dialog: Publicaţie de atitudine si informare. 16.06.2000. — P. 7
 «I-a apropiat sufleteşte şi educaţia primită în familii de intelectuali autentici» [Interviu cu criticul literar Argentina Cupcea-Josu despre familia fratelui său, Valeriu Cupcea]. // Flux. An 1998, V. 6 nov.
 Ne-a părăsit Argentina Cupcea-Josu: [6 iunie 1930 — 4 martie 2019 : necrolog]. // Literatura şi Arta. — 2019. — 7 mar. — P. 8.
 Negriş A. O preocupare permanentă: valorile artistice: [criticul şi istoricul literar Argentina Cupcea-Josu] // Capitala, 21.06.2000.
 Rogac R. «Am avut marele noroc să mă nasc într-un mediu de spirite elevante» [Text tipărit]: [interviu cu Angelina Cupcea-Josu, critic literar, traducător şi eseist]. 2012
 Să-i dăruim neuitarea: [despre scriitoarea Lidia Istrati (1941—1997)] // Femeia Moldovei. — 199. — Nr. 3-6. — P. 12.
 Zbârciog V. Un spirit plin de vrednicie: [despre Argentina Cupcea-Josu, scriitoare, traducătoare, publicistă] // Moldova Suverană, 11.03.2004. — P. 8.

Молдовські перекладачі
Публіцисти СРСР
Радянські перекладачі
Викладачі Державного педагогічного університету імені Йона Крянге
Випускники Державного університету Молдови
Нагороджені медаллю «Міхай Емінеску»
Нагороджені орденом «Трудова слава» (Молдова)
Померли в Кишиневі
Персоналії за алфавітом
Померли 2019
Померли 4 березня
Народились 1930
Народились 4 червня